Die 1. DDR-Einzelmeisterschaft im Schach fand vom 30. Juli bis Mitte August 1950 in Sömmerda statt.

Meisterschaft der Herren 
Erster DDR-Meister wurde der Berliner Rudolf Elstner, der in beiden Teilen der geteilten Stadt aktiv war. Er begann mit 8½ Punkten aus den ersten neun Runden, hatte zeitweise drei Punkte Vorsprung und konnte sich trotz nachlassender Kondition als Sieger ins Ziel retten. Der Spieler Berthold Koch schied nach sechs Runden wegen einer Ischias-Erkrankung aus dem Turnier aus. Seine Ergebnisse sind in nachfolgender Tabelle zwar erwähnt, zählen aber nicht zur Gesamtpunktzahl.

Abschlusstabelle

Meisterschaft der Damen 
Der Titel bei der ersten DDR-Meisterschaft wurde zwischen den beiden punktgleichen Spielerinnen Edith Keller und Gertrud Nüsken geteilt. Frau Nüsken hatte zwei Jahre zuvor die Ostzonen-Meisterschaft gewonnen. Die Meisterin der Ostzone von 1949 Mira Kremer holte Bronze. Top-Favoritin Edith Keller war gesundheitlich gehandicapt und gab daher ihre letzte Partie gegen Gertrud Nüsken kampflos ab. Ein zunächst in der Fachpresse angekündigter Stichkampf fand offenbar nicht statt.

Abschlusstabelle

Jugendmeisterschaften

Anmerkungen

Quellen 
 Turniertabelle der Herren laut Megabase von ChessBase
 Tabelle zur Meisterschaft der Damen bei Teleschach, abgerufen am 16. Dezember 2021
 Deutsche Schachblätter, Ausgabe 9/1950
 Schach-Express Heft 16/1950

1950
Schachveranstaltung 1950
Sport (Sömmerda)
Sportveranstaltung im Landkreis Sömmerda